Tynda (Giljoej), een rivier in de Russische oblast Amoer, zijrivier van de Giljoej
Tynda (stad), een stad aan deze rivier
Tynda (Dep), een rivier in de Russische oblast Amoer, zijrivier van de Dep
Tynda (Oerkan), een rivier in de Russische oblast Amoer, zijrivier van de Oerkan